Il existe plusieurs places portant ce nom :
 Place de l'Édit-de-Nantes à Paris dans le  ;
 Place de l'Édit-de-Nantes à Nantes.